Проводина је насеље у општини Херцег Нови у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 664 становника (према попису из 1991. било је 310 становника). Насеље се састоји од 3 дела: Шпиља, Жвиња и Њивица

Демографија 
У насељу Проводина живи 526 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,1 година (37,3 код мушкараца и 39,0 код жена). У насељу има 222 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,99.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено, а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце 

Насељена места у Херцег Новом
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори